

Mitologia
 Achille – personaggio della mitologia greca

Onomastica
 Achille – nome proprio di persona italiano maschile

Astronomia
 Achille – cratere da impatto sulla superficie di Teti

Letteratura
 Achille – tragedia di Lucio Accio
 Achille – tragedia di Quinto Ennio

Persone
 Gaston Achille – schermidore francese
 Achille Variati – politico italiano, sindaco di Vicenza

Cinema
 Achille e la tartaruga – film del 2008 di Takeshi Kitano

Altro
 Achille – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Tallone di Achille – modo di dire della lingua italiana
 Achille – città statunitense della Contea di Bryan
 Achille – opera in due atti di Ferdinando Paër

Pagine correlate 
 Achilla (disambigua)
 Achilli